Lacarrière ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Lacarrière (* 1938), französischer Eishockeyspieler